Mount Zion Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mount Zion Baptist Church (Alabama), ID-Nr. 85002875
 Mount Zion Baptist Church (Arkansas), ID-Nr. 86003230
 Mount Zion Baptist Church (Florida), ID-Nr. 88003059
 Mount Zion Baptist Church (Georgia), ID-Nr. 95000911
 Mount Zion Baptist Church (North Carolina), ID-Nr. 85003188
 Mount Zion Baptist Church (Ohio), ID-Nr. 80002938
 Mount Zion Baptist Church (Oklahoma), ID-Nr. 08000847
 Mount Zion Baptist Church (Virginia), ID-Nr. 92001388
 Mount Zion Baptist Church (West Virginia), ID-Nr. 80004422

Siehe auch:
 Mount Zion Missionary Baptist Church